Sepulcro hace referencia a varios artículos:

 Sepulcro, lugar donde se deposita o entierra un cadáver (sinónimo de sepultura);
 Sepulcro de Cristo, lugares propuestos como lugar de enterramiento (sepulcro, tumba o sepultura) de Jesucristo;
 Sepulcro de María, en el valle de Cedrón en las cercanías de Jerusalén; 
 Sepulcro de Pozo Moro, monumento funerario de origen ibero del siglo VI a. C; 
 Sepulcro de los Reyes Católicos, monumento funerario que se encuentra en la Capilla Real de Granada;
 Sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal, mausoleo en la Cartuja de Miraflores (Burgos, España);
 Sepulcro de Enrique I de Castilla, en el monasterio de las Huelgas de Burgos, provincia de Burgos, (España);
 Sepulcro de Alfonso de Castilla, mausoleo en la Cartuja de Miraflores (Burgos, España);
 Sepulcro de Alfonso X de Castilla, en la Catedral de Murcia, España;
 Sepulcro de María de Molina, en el monasterio de las Huelgas Reales de Valladolid;
 Sepulcro de la reina Urraca la Asturiana, en la Catedral de Palencia;
 Sepulcro de Ordoño II de León, en la Catedral de León;
 Sepulcro de Beatriz de Portugal, en el monasterio de Sancti Spiritus el Real de Toro;
 Sepulcro de los condestables Pedro Fernández de Velasco y Mencía de Mendoza , en la Catedral de Burgos;
 Sepulcro de don Felipe y doña Juana, tumba en la Capilla Real de Granada;
 Sepulcro del infante Felipe de Castilla, en la iglesia de Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga (Palencia, España);
 Sepulcro del Doncel, tumba de Martín Vázquez de Arce en la catedral de Sigüenza (Guadalajara, España);
 Sepulcro del deán Rodrigo Enríquez, en la Catedral de Palencia (España);
 Sepulcro del arcediano Gutierre de Castro, en la Catedral Vieja de Salamanca; 
 Sepulcro de Alonso Fernández de Madrigal, en la Catedral de Ávila;
 Sepulcro de Ramón Folc de Cardona-Anglesola, en la iglesia parroquial de San Nicolás de Bellpuig en Lérida (España);
 Sepulcro de Constanza de Castilla, en el Museo Arqueológico Nacional de España;
 Sepulcros de Juan Pacheco y su esposa María de Portocarrero, escultura de alabastro en el retablo del monasterio de El Parral, en Segovia;
 Sepulcros reales del monasterio de Poblet en Tarragona, España;

Lugares 
 Sepulcro-Hilario, localidad española de la provincia de Salamanca;
 Sepulcro-Bolera, barrio situado al sur de la ciudad española de Albacete;